Бедуин:
 Бедуины — общее название жителей арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни.
 Бедуин — порода кур.
 «Бедуин» — российский фильм 2012 года.
 «Золотой бедуин» — статуэтка, присуждаемая за победу на ралли «Дакар».